Pseudopileum är ett släkte av svampar. Pseudopileum ingår i familjen Chytridiaceae, ordningen Chytridiales, klassen Chytridiomycetes, divisionen pisksvampar och riket svampar.

Källor

Pisksvampar
Pseudopileum